Arbitraż (psychologia)
 Arbitraż (ekonomia)
 Arbitraż (sport)
 Arbitraż (prawo)
 Arbitraż międzynarodowy
 Arbitraż (politologia)
 Arbitraż – amerykański film z 2012 roku